

Musica 
 For Life – album dei Soul for Real del 1996
 For Life – singolo di Isis Gee del 2008
 For Life – EP degli EXO del 2016
 For Life – singolo degli Exo del 2016

Altro 
 For Life – serie televisiva del 2020